Independencia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Independencia kommun, Chaco, 
 Independencia kommun, La Rioja,

Brasilien 

 Pendências (ort), Rio Grande do Norte, 
 Independência kommun, Ceará, 
 Independência, Brasilien, Ceará, 
 Independência kommun, Rio Grande do Sul,

Chile 

 Independencia kommun, Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,

Dominikanska republiken 

 Independencia (provins),

Mexiko 

 Independencia, San Juan Mixtepec -Dto. 08 -, 
 Independencia, Hidalgo, 
 Independencia, Durango, Gómez Palacio, 
 Independencia, Coahuila, General Cepeda, 
 Independencia, Coyutla, 
 Independencia, Misantla, 
 Independencia, Morelos, Jiutepec, 
 Independencia, Teocelo, 
 Independencia, San Esteban Atatlahuca, 
 Independencia, Atzalan, 
 Independencia, Yecuatla, 
 Independencia, San Juan Cancuc, 
 Independencia, Chalcatongo de Hidalgo, 
 Independencia, Salto de Agua, 
 Independencia, Juan Rodríguez Clara, 
 Independencia, Puebla, Zacapoaxtla,

Uruguay 

 Fray Bentos, departementshuvudort, Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar